Meum nevadense är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Meum nevadense ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
nevadense